Calcio (gemeente), een gemeente in Italië
 Serie A, het Italiaans voetbal
 Calcio Fiorentino, een Italiaans balspel, verwant aan voetbal en rugby